błonie – duża przestrzeń, równina pokryta trawą

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 143, w tym 16 podstawowych

Cieki w Polsce 
 Błonie – struga, dopływ Czernicy
 Błonie – struga, dopływ Wiaru

Inne 
 Błonie – osiedle miasta Bydgoszcz
 Błonie – dzielnica Przemyśla
 Błonie – obszar miasta Kraków,  wchodzący w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta
 Błonie – dawna gmina w województwie łódzkim
 Błonie – dawna gromada w powiecie bialskim
 Błonie – dawna gromada w powiecie łęczyckim
 Błonie – dawna gromada w powiecie pruszkowskim
 Błonie – dawna gromada w powiecie sandomierskim

 Błonie – tor łyżwiarski w Sanoku
 Błonie – nazwa zegarków produkowanych w miejscowości Błonie w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim
 Błonie – stacja kolejowa w miejscowości Błonie w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim

Zobacz też 
 Błonia
 Błonie Duże, Błonie Małe, Błonie-Wieś
 Osiedle Błonie

Przypisy

Linki zewnętrzne